Lucin peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Lucin, village du powiat de Garwolin 
 Lucin, village du powiat de Zwoleń

dans la voïvodie de Poméranie
 Lucin, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Lucin, village

Voir aussi 
 Pierre Luccin (1909-2001), écrivain français